Puede referirse a los siguientes autores:
 Eduardo Mier y Barbery, filólogo, helenista y traductor español.
 Eduardo Mier y Miura, ingeniero, geofísico, sismólogo, geógrafo e inventor español, hijo de Mier y Barbery.